Zwetkow, Zwetkoff oder Tsvetkov (weiblich mit Endung -a) ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Zwetkow (* 1968), russischer Eishockeyspieler
 Dmitri Alexandrowitsch Zwetkow (* 1983), russischer Orientierungsläufer
 Iwajlo Zwetkow (* 1979), bulgarischer Fußballspieler
 Ivan Tsvetkov (* 1979), bulgarischer Fußballspieler
 Iwan Zwetkow (Radsportler) (* 1951), bulgarischer Radrennfahrer
 Iwan Jewmenjewitsch Zwetkow (1845–1917), russischer Kunstsammler

 Kalojan Zwetkow (* 1988), bulgarischer Fußballspieler

 Nikolay Tzvetkov, französischer Mathematiker
 Peter Zwetkoff (1925–2012), bulgarischer Komponist
 Rajna Zwetkowa (* 1975), bulgarische Badmintonspielerin
 Vladimir Tsvetkov (* 1980), russisch-deutscher Eiskunstläufer
 Wiktor Nikolajewitsch Zwetkow (1910–1999), sowjetischer Chemiker und Physiker
 Yulia Tsvetkova (* 1993), russische Künstlerin und Aktivistin
 Zwjatko Zwetkow (1943–2011), bulgarischer Politiker